Циганите са малцинство в Словакия. Според преброяването на населението през 2011 година тяхната численост се оценява на 105 738 души, като съставляват 1,95 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост на циганите според преброяванията на населението през годините, по краеве:

Дял на циганите според преброяванията на населението през годините, по краеве (в %):

Източници

Вижте също 
 Население на Словакия

Външни препратки